

Musica 
 Francesco De Gregori – album di Francesco De Gregori del 1974
 Francesco De Gregori – raccolta di Francesco De Gregori del 1999
 De Gregori – album di Francesco De Gregori pubblicato nel 1978

Persone 
 Francesco De Gregori (1951) – cantautore italiano
 Francesco De Gregori (1910-1945) – partigiano
 Luigi De Gregori (1944) – meglio conosciuto come Luigi Grechi, cantautore italiano, fratello di Francesco.